Monterosso puede referirse a:

 Monterosso al Mare, localidad de las Cinco Tierras o Cinque Terre, en Liguria, Italia.
 Monterosso Almo,  localidad de la provincia de Ragusa, región de Sicilia, Italia.
 Monterosso Calabro, municipio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria, Italia.
 Monterosso Grana, localidad y comuna italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.